Il singolare del torneo di tennis Caloundra International 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Peter Luczak che ha battuto in finale Alun Jones 7-5, 7-61.

Teste di serie 

 Vasilīs Mazarakīs (primo turno)
 Peter Luczak (Campione)
 John-Paul Fruttero (primo turno)
 Robert Smeets (primo turno)

 Lesley Joseph (semifinali)
 Marc Kimmich (quarti di finale)
 Alun Jones (finale)
 Mark Nielsen (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Caloundra International 2005